Buhrow steht für:

 Karl Buhrow (1863–1939), deutscher Jurist und Kommunalpolitiker
 Tom Buhrow (* 1958), deutscher Journalist

Siehe auch:

 Burow